Lomnitzer ist Familienname folgender Personen:
 Helmut Lomnitzer (1935–1997), deutscher Mediävist
 Klaus Lomnitzer (* 1970) deutscher Maler